GNF 1 (1971/1972) był 16. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Renaissance Settat. Nowym mistrzem Maroka został zespół ADM Casablanca.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa 

TAS Casablanca i Ittihad Khémisset awansowały do GNF 1.

Król strzelców 
18 goli – Ouazir (Difaâ El Jadida)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
1971 w Afryce
1972 w Afryce